Il singolare del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Andrés Gómez 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 José Higueras (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (campione)
 Dick Stockton (primo turno)
 Andrés Gómez (finale)

 Charlie Owens (quarti di finale)
 Robert Trogolo (secondo turno)
 Warren Maher (secondo turno)
 Steve Krulevitz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sarasota Grand Prix 1980